Pulci es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Antonia Tanini Pulci (1452/54–1501), dramaturga italiana.
 Bernardo Pulci (1438-1488), poeta italiano.
 Luca Pulci (1431-1470), poeta italiano.
 Luigi Pulci (1432-1484), poeta italiano.